Davis Cup 2016, oficiálně se jménem sponzora Davis Cup by BNP Paribas 2016, představoval 105. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, které se účastnilo 135 národních družstev. Obhájcem titulu byl tým Velké Británie, která v předchozím ročníku získala salátovou mísu po 79 letech, což znamenalo rekordní interval mezi dvěma tituly.

Los soutěže proběhl 23. září 2015 v chilské metropoli Santiagu na pravidelném každoročním zasedání shromáždění Mezinárodní tenisové federace. Na tomto zasedání došlo 25. září k rozhodnutí, na jehož základě byl od sezony 2016 v pátém rozhodujícím setu zaveden tiebreak pro všechny zápasy, namísto tradičního modelu, v němž bylo třeba k zisku sady rozdílu dvou gamů. Cílem bylo omezení velmi dlouhých utkání. Davis Cup se tak připojil k US Open, jenž jako jediný z grandslamů uplatňoval toto pojetí.

Vítězem se poprvé v historii stala Argentina, která v záhřebském finále zdolala Chorvatsko 3:2 na zápasy a uspěla tak na pátý pokus, po čtyřech finálových porážkách z minulosti.

105. ročník 
Prvním hracím termínem byl víkend od 4. do 6. března. Poté, co se 28. března 2015 Kosovo stalo padesátým členem evropské tenisové federace, bylo v prosinci téhož roku potvrzeno, že se Davis Cup 2016 stane prvním ročníkem, do něhož kosovská reprezentace nastoupila, a to v rámci třetí skupiny euroafrické zóny.

Polsko hrálo světovou skupinu poprvé v historii. Na úvod v Gdaňsku podlehlo Argentině 2:3 na zápasy. Česká republika se v této fázi soutěže popatnácté, a poprvé od roku 2005, utkala s Německem, které vyhrálo poslední čtyři vzájemná utkání. Češi zdolali německý tým naposledy předtím v roce 1974 a drželi pasivní zápasovou bilanci 4:10. Z Hannoveru si však odvezli výhru 3:2 na zápasy.

Nový rekord Davis Cupu vytvořil nehrající kapitán ruského týmu Šamil Tarpiščev v úvodním kole první skupiny euroafrické zóny. Rusko v něm porazilo Švédsko 5:0 na zápasy, což pro Tarpiščeva znamenalo 55. vítězný mezistátní duel v roli nehrajícího kapitána. Překonal tak 54 výher Neala Frasera, který 24 let vedl australské družstvo. Tarpiščev k týmu nastoupil v prvním kole světové skupiny ročníku 1997 proti Jihoafrické republice a na lavičce sovětského družstva působil již v sedmdesátých letech 20. století.

Kypřan Marcos Baghdatis také v březnu překonal daviscupový rekord Švéda Björna Borga v sérii nejvyššího počtu singlových výher bez přerušení. Ve třetí skupině euroafrické zóny, hrané v Tallinnu, čtyřmi vítězstvími prodloužil šňůru neporazitelnosti na 36 zápasů. Borg držel rekord 35 let s počtem 33 výher z dvouhry. Poslední kdo Baghdatise v soutěži porazil byl gruzínský hráč Irakli Labadze v ročníku 2003. Od svého debutu v roce 2000 ztratil Kypřan jen tři singly a celková bilance činila 47–3. Borg dosáhl během kariéry poměr z dvouhry 37–3 na 21 mezistátních zápasů.

V závěru listopadu 2016 hostilo Chorvatsko v záhřebském finálovém duelu Argentinu, která držela předchozí aktivní bilanci výher 3–0. Chorvaté se po sobotní čtyřhře ujali vedení 2:1 na zápasy a v otevíracím nedělním singlu obou jedniček vedl Chorvat Marin Čilić nad Juanem Martínem del Potrem již 2–0 na sety. Zbylou sadu se mu však získat nepodařilo a po téměř pětihodiném dramatu odešel poražen 2–3 na sety. V závěrečné dvouhře již dominovala argentinská dvojka Federico Delbonis, který proti Ivu Karlovićovi neztratil ani sadu. Po prohraných finále z let 1981, 2006, 2008 a 2011 tak Argentina poprvé vybojovala salátovou mísu pro šampiony soutěže.

Světová skupina 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|Účastníci
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|}

 Nasazení týmů 
{{Sloupce|2|
  (semifinále)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
  ''(semifinále)
  (vítěz)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
}}

Pavouk

Finále: Chorvatsko vs. Argentina

Baráž o Světovou skupinu 

Baráž o Světovou skupinu představovala osm mezistátních utkání mezi postupujícími družstvy z 1. skupin regionálních zón a poraženými týmy v prvním kole Světové skupiny. Vítězové si zajistili účast ve Světové skupině 2017. Poražení sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón následujícího ročníku. Duely proběhly mezi 16. až 18. zářím 2016.

Přehled

Americká zóna

1. skupina

Nasazené týmy 
Nasazené týmy obdržely volný los do druhého kola.

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina 
Třetí skupina se koná mezi 11. až 16. červencem 2016 v bolivijském La Pazu na otevřených antukových dvorcích.

{| class="wikitable"
!width=25%|1. blok
!width=25%|2. blok
!width=25%|3. blok
!width=25%|4. blok
|-
|
  (72.)
 
|
 
  (88.)
|
  (89.)
 
|
  (102.)
  (114.)
 
|-
|colspan=4 align=center|  
|}

Zóna Asie a Oceánie

1. skupina

Nasazené týmy 
Nasazené týmy obdržely volný los do druhého kola.

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina 
Třetí skupina se konala mezi 11. až 16. červencem 2016 v íránské metropoli Teheránu na otevřených antukových dvorcích.

{| class="wikitable"
!width=25%|1. blok
!width=25%|2. blok
!width=25%|3. blok
!width=25%|4. blok
|-
|
  (87.)
 
|
   (93.)
 
|
  (96.)
 
|
 
  (100.)
  (103.)
|-
|colspan=4 align=center|  
|}

4. skupina 
Čtvrtá skupina se konala mezi 13. až 16. červencem 2016 v jordánské metropoli Ammánu na otevřených antukových dvorcích.

{| class="wikitable"
!width=33%|1. blok
!width=33%|2. blok
!width=34%|3. blok
|-
|
 
  (104.)
  (106.)
  (107.)
|
  (116.)
  (117.)
  (120.)
 
|
  (124.)
 
  (–)
  (–)
  (–)
|-
|colspan=3 align=center|  
|}

Zóna Evropy a Afriky

1. skupina

Nasazené týmy 
Nasazené týmy obdržely volný los do druhého kola.

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina evropské podzóny 
Třetí skupina se konala mezi 2. až 5. březnem 2016 v estonské metropoli Tallinnu na krytých dvorcích s tvrdým povrchem.
{| class="wikitable"
!width=25%|Blok A
!width=25%|Blok B
!width=25%|Blok C
!width=25%|Blok D
|-
|
 
  (64.)
  (69.)
  (72.)
|
  (84.)
 
  (95.)
  (100.)
|
 
  (109.)
  (117.)
  (118.)
|
  (124.)
 
  (–)
|-
|colspan=4 align=center|  
|}

Blok A

Blok B

Blok C

Blok D

Baráž

|}
Výsledek
 a  postoupily do 2. skupiny euroafrické zóny 2017

3. skupina africké podzóny 
Třetí skupina se koná mezi 13. až 16. červencem 2016 v madagascarské metropoli Antananarivu na otevřených antukových dvorcích.

{| class="wikitable"
!width=25%|1. blok
!width=25%|2. blok
!width=25%|3. blok
!width=25%|4. blok
|-
|
  (68.)
  (80.)
  (83.)
  
|
 
  (105.)
  (109.)
  (113.)
|
  (119.)
  (122.)
 
  (127.)
|
 
  (132.)
  (132.)
  (–)
|-
|colspan=4 align=center|  
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Davis Cup – oficiální stránky